Vilagrosa ima više značenja:
 Vilagrosa (La Specija)
 Vilagrosa (Mantova)